

Personen
George Pickett, (1825-1875), een Amerikaans militair
Leiston Pickett, (1992), een Australisch zwemster
Philip Pickett, (1950), een Brits dirigent
Wilson Pickett, (1941-2006), een Amerikaans zanger

Overig
Pickett County, een county in de Amerikaanse staat Tennessee